Tra le competizioni dello sci alpino ai XIV Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale maschile si disputò domenica 19 febbraio sulla pista Olympia di Bjelašnica; gli statunitensi Phil Mahre e Steve Mahre vinsero rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento e il francese Didier Bouvet quella di bronzo. Fu la prima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali in cui due gemelli vinsero l'oro e l'argento nella stessa gara individuale.

Detentore uscente del titolo era lo svedese Ingemar Stenmark, che aveva vinto la gara dei XIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Whiteface Mountain precedendo Phil Mahre (medaglia d'argento) e lo svizzero Jacques Lüthy (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Stenmark, vincitore a Schladming 1982 davanti allo jugoslavo Bojan Križaj e all'altro svedese Bengt Fjällberg.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.30 (UTC+1)
Pista: Olympia
Partenza: 1 563 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 200 m
Porte: 60
Tracciatore: Tullio Gabrielli (Italia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: Olympia
Partenza: 1 563 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 200 m
Porte: 58
Tracciatore: Peter Prodinger (Austria)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1984

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale maschile